Erik Pfeifer – pugile tedesco
 Jörg Pfeifer – ex velocista tedesco
 Olga Pfeifer – ex cestista tedesca
 Wolfgang Pfeifer – ex calciatore tedesco orientale